Stearns ist der Familienname folgender Personen: 
 Asahel Stearns (1774–1839), US-amerikanischer Politiker
 Bill Stearns (1853–1898), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles H. Stearns (1854–1936), US-amerikanischer Politiker
 Clark Daniel Stearns (1870–1944), US-amerikanischer Marineoffizier
 Cliff Stearns (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Foster Waterman Stearns (1881–1956), US-amerikanischer Politiker
 Henry A. Stearns (1825–1910), US-amerikanischer Politiker

 Joseph Barker Stearns (1831–1895) brachte ein Telegraphie-System (genannt Duplex-System) zur Anwendungsreife 
 Marcellus Stearns (1839–1891), US-amerikanischer Politiker
 Marshall Stearns (1908–1966), US-amerikanischer Jazzhistoriker
 Michael Stearns (* 1948), US-amerikanischer Musiker
 Onslow Stearns (1810–1878), US-amerikanischer Politiker
 Ozora Pierson Stearns (1831–1896), US-amerikanischer Politiker
 Peyton Stearns (* 2001), US-amerikanische Tennisspielerin

 Stan Stearns (1935–2012), US-amerikanischer Fotograf.

Stearns ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stearns (Kentucky), Census-designated place im McCreary County, Kentucky
 Stearns (North Carolina), Ortschaft im Polk County, North Carolina
 Stearns (Wisconsin), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Green County, Wisconsin
 Stearns County, Verwaltungseinheit in Minnesota.

Stearns steht für:
 (2035) Stearns, ein Asteroid
 Stearns (Mondkrater), Mondkrater
 F. B. Stearns Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Stearns Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Stearns-Knight, eine ehemalige US-amerikanische Automarke.
 Bear Stearns, eine New Yorker Investmentbank
 Mount Stearns, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Stearn
 Stearns Pond